Cambria Township, un township du comté de Brown, au Dakota du Sud.
 , un township du comté de Saline, au Kansas.
 , un township du comté de Hillsdale, au Michigan.
 , un township du comté de Blue Earth, au Minnesota.
 Cambria Township, un township du comté de Cambria, en Pennsylvanie.

Homonymie de townships